Malé, glavni grad otočne republike Maldivi u Indijskom oceanu
 Maale (ili Male), narod u Etiopiji
 Male (omotski jezik), omotski jezik, kojim govori narod Maale
 Male (Papua Nova Gvineja), narod na Papui Novoj Gvineji
 Male (mindjim jezik), transnovogvinejski jezik iz Papue Nove Gvineje